Карме́лла Бінг (;  21 жовтня 1981 року, Сейлем, Орегон, США) — американська порноакторка та фотомодель.

Біографія 
Кармелла Бінг народилася в Салемі, невеликому місті в штаті Орегон. Її батьки розлучилися перед її першим днем народження, в результаті чого вона не дуже часто бачила свого батька.

У віці 18 років Кармелла починає кар'єру танцівниці в місцевому вечірньому клубі, заробляючи хороші гроші, проте через деякий час їй пропонують роботу дівчини, що супроводжує багатих відвідувачів гральних закладів Лас-Вегаса.

Кармелла Бінг знялася в близько 250 фільмах для дорослих. Її великі груди здобули їй славу однієї з найвідоміших акторок свого жанру.

Нагороди 
 2007 UK Adult Film and Television Award — Найкраща заморська виконавиця

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  
 Інтерв'ю для сайту LukeIsBack.com 

Уродженці Сейлема
Американські порноакторки